Daniel Evans peut désigner :

Arts et divertissement 
  (ou « Daniel Ddu o Geredigion », 1792-1846), poète gallois
  (né en 1973), acteur gallois
 Dan Evans, personnage du film 3 h 10 pour Yuma

Sports
  (né en 1960), dirigeant américain dans le base-ball 
  (né en 1987), joueur de cricket du Middlesex
 Daniel Evans (né en 1988), joueur de rugby à XV, international gallois
 Dan Evans (né en 1990), joueur anglais de tennis

Autres
  (1774-1835), ministre du culte chrétien gallois indépendant
  (1818-1903),  ecclésiastique, érudit et lexicographe gallois
  (1900-1962), évêque anglican en Amérique du Sud
  (né en 1925), homme politique américain, gouverneur de l'État de Washington de 1965 à 1977